Сетфонтен — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду.
 Сетфонтен — комуна Люксембургу.
 Сетфонтен — село у Люксембурзі.